A prágai 96-os jelzésű villamos a Sídliště Petřiny és a Spořilov között közlekedik éjszaka, többnyire a nappali 1-es és 11-es villamosok útvonalán.

Története 

2017. április 28-áig 56-os jelzéssel közlekedett.

Megállóhelyei

!Perc (↓)
!Megállóhely neve
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0
| Sídliště Petřinyvégállomás
|58
|align=left|
|-
|1
| Petřiny
|57
|align=left|
|-
|2
| Větrník
|56
|align=left|
|-
|3
| Vojenská nemocnice
|55
|
|-
|4
| Baterie
|53
|
|-
|5
|Ořechovka
|52
|
|-
|6
|Sibeliova
|51
|
|-
|7
|Vozovna Střešovice
|49
|align=left|
|-
|9
|Prašný most
|48
|align=left|
|-
|11
| Hradčanská
|46
|align=left|
|-
|13
| Sparta
|44
|align=left|
|-
|∫
| Korunovační
|42
|align=left|
|-
|15
| Letenské náměstí
|41
|align=left|
|-
|16
| Kamenická
|39
|align=left|
|-
|17
| Strossmayerovo náměstí
|38
|align=left|
|-
|18
| Nábřeží Kapitána Jaroše
|∫
|align=left|
|-
|19
| Dlouhá třída
|36
|align=left|
|-
|21
| Náměstí Republiky
|35
|align=left|
|-
|22
|  Masarykovo nádraží
|32
|align=left|
|-
|26
| Jindřišská
|30
|align=left|
|-
|28
| Václavské náměstí
|29
|align=left|
|-
|29
| Vodičkova
|27
|align=left|
|-
|30
| Lazarská
|22
|align=left|
|-
|∫
| Novoměstská radnice
|21
|align=left|
|-
|37
| Karlovo náměstí
|20
|align=left|
|-
|39
| Štěpánská
|19
|align=left|
|-
|41
| I. P. Pavlova
|17
|align=left|
|-
|42
| Bruselská
|15
|
|-
|43
| Pod Karlovem
|14
|
|-
|44
| Nuselské schody
|13
|
|-
|46
| Otakarova
|11
|align=left|
|-
|49
| Horky
|8
|
|-
|50
| Pod Jezerkou
|6
|
|-
|52
| Michelská
|5
|
|-
|53
| Plynárna Michle
|4
|
|-
|54
| Chodovská
|3
|
|-
|56
| Teplárna Michle
|1
|
|-
| 58
| Spořilovvégállomás
|0
|
|}

Jegyzetek

Források
A DPP honlapja 

Prága villamosvonalai